Les élections régionales de 1996 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1996) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

1996
Burgenland
Politique en juin 1996